Лахор:

 Лахор — второй по величине город Пакистана.
 Лахор — международный аэропорт, расположен в городе Лахоре.
 Лахор — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.